Bugre bezeichnet:

 Bugre (Minas Gerais), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Bugre, Fluss
 Indústria de Carrocerias Bugre, brasilianischer Automobilhersteller